Dittmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Dittmeyer (1855–?), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Margot Dittmeyer (* 1935), deutsche Tennisspielerin
 Rolf H. Dittmeyer (1921–2009), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Dittmaier
 Dittmeier